Этот список является списком видов млекопитающих, записанных на территории Лесото. В список включены регионально исчезнувшие виды, а также виды, присутствие которых в стране неопределённое.

Из 61 указанных в таблице видов 0 исчезнувший в дикой природе, 0 находятся под критической угрозой исчезновения, 2 находятся под угрозой исчезновения, 1 являются уязвимыми, 2 находятся в состоянии близкому к угрожающему.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте  МСОП

Лесото
Списки:Лесото